Blaschko:
 Alfred Blaschko
 Linie Blaschko

Zobacz też 
 Blaschke